Korea zászlaja az idők során számtalanszor változott. Az első teljesen egységes koreai állam,  918-ban jött létre, azonban 960 és 1392 között három zászló is használatban volt, a , a  és a . Előbbi vajszínű alapon egy élénk színekben pompázó tollú madarat, második kék alapon egy lovat, harmadik fekete alapon egy fehér elefántot ábrázolt. Ezt a szimbólumrendszert 1392-ben  állam megalakulásával egy vörös alapon aranyszínű taoista jelképeket (ba gua) viselő lobogó váltotta fel. A 19. század végétől a  vált használatossá, ami az 1897-ben megalakult Koreai Császárság hivatalos zászlaja is lett. A japán megszállás ideje (1910–1945) között betiltották a koreai nemzeti jelképeket, 1945 után pedig bár Délen visszaállították a  használatát, Észak-Koreában szovjet nyomásra új zászlót vezettek be.

Jegyzetek

Korea
Zaszlo